Een verkeersweg:
 N103 (België)
 N103 (Frankrijk)
 N103 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing